Sebastian Bönig (Erding, 1981. augusztus 26. –) német labdarúgó-középpályás.

Bátyja Philipp Bönig, a Ferencváros labdarúgója.

Jegyzetek

További információk 
 

1981-ben született személyek
Német labdarúgók
Az FC Bayern München II labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Az 1. FC Union Berlin labdarúgói
A BFC Viktoria 1889 labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek